Боасет може да се односи на:

 Боасет (Ивлен), насељено место у Француској, у департману Ивлен
 Боасет (Сена и Марна), насељено место у Француској, у департману Сена и Марна
 Боасет ет Гожак, насељено место у Француској, у департману Гар